Шо () — коммуна во Франции, находится в регионе Шампань — Арденны. Департамент коммуны — Арденны. Входит в состав кантона Живе. Округ коммуны — Шарлевиль-Мезьер.

Код INSEE коммуны — 08122.

Коммуна расположена приблизительно в 230 км к северо-востоку от Парижа, в 135 км севернее Шалон-ан-Шампани, в 38 км к северу от Шарлевиль-Мезьера, в долине реки Маас.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 766 человек.

Экономика 
В Шо расположена атомная электростанция.

В 2007 году среди 520 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 383 были экономически активными, 137 — неактивными (показатель активности — 73,7 %, в 1999 году было 67,4 %). Из 383 активных работали 345 человек (199 мужчин и 146 женщин), безработных было 38 (13 мужчин и 25 женщин). Среди 137 неактивных 39 человек были учениками или студентами, 49 — пенсионерами, 49 были неактивными по другим причинам.

Фотогалерея

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Арденны